Понятие пласти́чность имеет несколько значений:

 Пластичность (в экологии) — способность организма существовать в определённом диапазоне значений экологического фактора.
 Пластичность (в физике и технике) — способность материала получать остаточные деформации без разрушения и сохранять их после снятия нагрузки.
 Пластичность фенотипа (в генетике) — мерит зависимость фенотипа от генотипа.
 Пластичность (в психологии) — способность мозга приспосабливать новые структуры для исполнения функций повреждённых;
 Синаптическая пластичность (в нейробиологии) — способность синапсов или нейронов менять внутренние параметры в зависимости от прошлого
 Дендритная пластичность — ключевой механизм для формирования памяти, обучения и когнитивных способностей, для нормального функционирования мозга.
 Пластичность (в искусстве) — качество, противоположное тектоничности и скульптурности (но близкое живописности), формирующее особые эстетические и художественно-образные свойства произведений архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Выражается зрительной связностью, "текучестью", плавностью переходов одной части формы в другую.